Molekulska formula -{C39H54N10O13S}- se može odnositi na:

 Amaninamid
 Gama-Amanitin